Ле-Пюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Ле-Пюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Ле-Пюї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези